Zawody w podnoszeniu ciężarów na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1983 odbyły się we wrześniu w Casablance.

Tabela medalowa

Wyniki

Bibliografia 
 

Podnoszenie ciężarów na igrzyskach śródziemnomorskich
Igrzyska Śródziemnomorskie 1983